HMAS Wollongong je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Wollongong (J172)
 HMAS Wollongong (FCPB 206)
 HMAS Wollongong (ACPB 92)

Wollongong